Notsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Notsjön (Ore socken, Dalarna, 679549-147411), sjö i Rättviks kommun,  (8,08 ha)
Notsjön (Ore socken, Dalarna, 680571-146358), sjö i Rättviks kommun,  (18 ha)
Notsjön (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (18,9 ha)
Notsjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (4,42 ha)

Se även 
Notsjö, egendom och glasbruk i Urdiala kommun Egentliga Tavastland (finska: Nuutajärvi)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn